Черногорцы имеет следующие значения:

 Черногорцы (демоним) — жители Черногории (население Черногории).
 Черногорцы (этноним) — южнославянский народ.
 Черногорцы — село в Менском районе Черниговской области Украины.

См. также